Великий китайський мур — фортифікаційна споруда на півночі Китаю, пам'ятка архітектури.

 галактичні мури:
 Великий мур CfA2 — одна з найбільших спостережуваних структур Всесвіту.
 Великий мур Слоуна — одна з найбільших спостережуваних структур Всесвіту.
 Великий мур Геркулеса — Північної Корони — найбільша структура спостережуваного Всесвіту.

 Великий мур — станція в Антарктиці.
 Великий мур — — американсько-китайський фільм 2016 року.